Ute steht für:
 Ute (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Ute (Volk), einen nordamerikanischen Indianerstamm
 Ute (Nibelungen), eine Figur des Nibelungenliedes
 Utility Vehicle, einen Pritschenwagen in Australien/Neuseeland, siehe Ute (Fahrzeug)
 Beechcraft C-6 Ute und Beechcraft U-21 Ute, militärische Versionen der Beechcraft King Air 90
 (634) Ute, einen Asteroid des Hauptgürtels

ute steht für:
 Ute (Sprache) (auch Colorado-River-Sprache; ISO-639-3-Code)

UTE steht für:
 Újpesti Torna Egylet, einen ungarischen Sportverein, siehe Újpesti TE
 Uniformtrageerlaubnis für Reservisten und ehemalige Soldaten
 Union Technique de l’Electricité, eine französische Elektrotechnik-Organisation
 Usinas y Trasmisiones Eléctricas, einen uruguayischen Energieversorger, siehe UTE (Unternehmen)

Siehe auch:
 Uta

UTE